

Cinema 
 Love's Sacrifice – cortometraggio del 1909 diretto da Edwin S. Porter
 Love's Sacrifice – cortometraggio del 1911 prodotto dalla Thanhouser
 Love's Sacrifice – film del 1914 diretto da George Osborne
 Love's Sacrifice – film del 1916 diretto da William H. Clifford

Teatro 
 Sacrificio d'amore (Love's Sacrifice) – opera di John Ford del 1632